Yale peut désigner :

Patronyme 

 Caroline Yale (1848-1933), éducatrice pour personnes sourdes ;
 Elihu Yale (1649-1721), premier bienfaiteur de l'université Yale.

Toponyme

Canada 
 Yale, une ville de Colombie-Britannique, au Canada ;
 Yale, une ancienne circonscription électorale fédérale de Colombie-Britannique, au Canada.
 Yale, ancienne circonscription provinciale de Colombie-Britannique

États-Unis 
 le mont Yale, un sommet du Colorado ;
 Yale, une ville du Dakota du Sud ;
 Yale, un village du comté de Jasper dans l'Illinois ;
 Yale, une ville de l’Iowa ;
 Yale, ville située en Oklahoma ;
 université Yale, université américaine.

Divers 
 Yale, une entreprise de construction de chariots élévateurs ;
 , un ancien constructeur de motos ;
 la romanisation Yale, forme de transcription sonore du chinois dans l'alphabet latin ;
  yale, une langue papoue de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 l'École de Yale, groupe de critiques littéraires.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.